Jeffrey King is een personage uit de Amerikaanse soap One Life to Live. Jeffrey wordt al sinds 2013 gespeeld door Corbin Bleu.

Relaties

Huidige relatie
 Destiny Evans
 Danielle Manning
 Matthew Buchanan
 Victoria Lord

King, Jeffrey